Gopher ( für „Erdhörnchen“ und „Taschenratten“) steht für:
 Gopher, Netzwerkprotokoll
 9K35 Strela-10, Flugabwehrsystem
 Maskottchen von Go (Programmiersprache)
 Gopher Mambo, Lied von Yma Sumac (1954)

Gopher ist der Familienname von:
 Alex Gopher, französischer DJ

Gophers steht für:
 Gophers (Bande), US-amerikanische Bande von etwa 1890 bis 1920
 Gophers (Fernsehserie), britische Puppencomedy-Serie
 Pulheim Gophers, deutsche Baseball-Mannschaft

Siehe auch:
 Gofer